Žlebec Gorički
 Žlebec Pušćanski